Winduhaji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Winduhaji, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Winduhaji, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar